Daniel Gaytán Barragán (Villahermosa, Tabasco; 30 de abril de 1970) es un cantante mexicano, ex-integrante del grupo Timbiriche entre 1991 y 1994. Gaytán ocupó el lugar de Erik Rubin en este famoso y exitoso grupo mexicano. Antes de entrar a Timbiriche, bailó jazz, hizo teatro y comerciales, además de trabajar en otros grupos, como Gravedad Cero y Filosofía del Rock. Pensaba lanzarse como solista, pero fue invitado a entrar en Timbiriche, propuesta que aceptó compartiendo créditos con Diego Schoening, Silvia Campos, Kenya Hijuelos, Alexa Lozano, Tanya Velasco, Lorena Shelley y Jean Duverger. En 1992 grabó con Timbiriche el álbum Timbiriche 11 y en 1993 el último álbum del grupo, Timbiriche XII. Después de 12 años de trayectoria, Timbiriche se desintegró en 1994.

Curiosidades 

Daniel Gaytán Barragán es el hermano de la actriz y cantante Bibi Gaytán, que también fue integrante de Timbiriche de 1989 a 1991, y del ex-integrante del grupo Sentidos Opuestos, Chacho Gaytán. Cuñado del actor y cantante Eduardo Capetillo, que también fue integrante de Timbiriche de 1985 a 1989.

Daniel Gaytán Barragán (también conocido como "Mano") nació el 30 de abril de 1970 bajo el signo de Tauro. Se define como una persona muy divertida, a veces medio gruñón pero muy noble. Lo que más le gusta es componer, tocar la guitarra y ver el fútbol soccer. Es americanista de corazón. Lo que menos le gusta es la gente prepotente y malagradecida.

Sus hermanos son Gonzalo, el mayor, más conocido como "Chacho", Rodrigo o "Ruy", Alejandro, el menor y Bibi. Se lleva mejor con Chacho porque han compartido muchas experiencias buenas y malas, y opina que lo mejor de ser hermano de Bibi es precisamente eso, serlo.

Mano nunca se ha alejado del medio artístico, pues continuó vigente en escenarios de Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez y Saltillo, en esta última ciudad junto con Tanya Velasco, quien también fue integrante de Timbiriche.  

Durante 2014 y hasta comienzos de 2016 se mantuvo en el proyecto llamado JUNTOS. inicialmente con Alan Ibarra de Magneto y Alexa Lozano de Fandango y Timbiriche, sin embargo, Alan abandonó el proyecto y dio paso al joven David Blasco Sánchez, hijo del conocido productor Raúl Blasco, quien produjo entre otros a Alejandra Guzmán. Finalmente, el proyecto se ancla. 

En septiembre de 2016, inicia su temporada 2016–2017 con un proyecto personal donde Mano, semana a semana hace música en vivo en la ciudad de Chihuahua, invita artistas de la talla internacional y hace un show variado y entretenido basado en la música de la década de los noventa.

Discografía con Timbiriche 
 Timbiriche 11 (1993)
 Timbiriche XII (1993)

Referencias

Enlaces externos 
 en geocities.com integrantes de Timbiriche Mano Gaytán Barragán

Cantantes masculinos de México
Miembros de Timbiriche